Иван Методиев може да се отнася за:
 Иван Методиев (1946 – 2003) – български поет
 Иван Методиев (1955 – 2006) – български футболист и треньор